

Таїров 
 Таїров Борис Олександрович (1906, Одеса — 1985, Київ) — український артист балету, балетмейстер, заслужений артист УРСР (1954).
 Таїров Василь Єгорович (1859-1938) — вчений, фахівець, з виноградарства і виноробства родом з Вірменії.
 Таїров Всеволод Костянтинович  — радянський авіаконструктор, учень Миколи Полікарпова.
 Таїров Олександр Якович — російський режисер.
 Таїров Сеїт Меметович — радянський, узбецький господарський, державний та політичний діяч кримськотатарського походження, Герой Соціалістичної Праці.

Таїрова 
 Таїрова-Яковлева Тетяна Геннадіївна — російський історик.

Населені пункти 

 Таїров (село) — село у марзі (області) Армавір, Вірменія.
 Таїрове — селище міського типу в Одеській області, назване на честь Василя Таїрова.

Інше 
 6356 Таїров — мала планета № 6356 у Сонячній системі, названа на честь Василя Таїрова.
 Таїрово (Одеса) — житловий масив міста Одеси, названий на честь Василя Таїрова.
 «ТАЇРОВ» — благодійний фонд, названий на честь Василя Таїрова.